Вертешсёлёш:
 Вертешсёлёш (деревня) — деревня в Венгрии в 50 км к западу от Будапешта
 Вертешсёлёш (стоянка) — палеолитическая стоянка в Венгрии